Tacheng bezeichnet:

 Tacheng (塔城地区), Regierungsbezirk im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Tacheng (Stadt) (塔城市), Stadt im gleichnamigen Regierungsbezirk im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Tacheng (Weixi) (塔城镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Weixi in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tacheng (Nanchang) (塔城乡), Gemeinde im Kreis Nanchang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Tacheng (Yulong) (塔城乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Yulong in der chinesischen Provinz Yunnan